Ниже представлен список населённых пунктов Сейшельских островов. Данные о населении составлены по результатам переписей, проводившихся на Сейшельских островах в 1997 и 2002 годах, а также по оценке 2005 года.

См. также 
 Административное деление Сейшельских Островов

Ссылки 
 Management and Information Systems Division
 City Population - История изменения населения городов и сёл на Сейшелах

Города Сейшельских островов
Списки:Сейшельские острова
Списки населённых пунктов по странам